

Patronyme 

 Brian Wimmer (né en 1959), acteur et réalisateur américain.
 Herbert Wimmer (né en 1944), footballeur allemand.
 Kurt Wimmer (1964-), scénariste et réalisateur américain.
 Paula Wimmer (1876-1971), artiste peintre allemande.
 Kevin Wimmer (1992-), footballeur autrichien.
 Thomas Wimmer (1887-1964), homme politique bavarois.

Monument 
 La fontaine Wimmer, sise place du Marché au charbon, dans la Vieille Ville de Prague, en République Tchèque.